Боннак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Боннак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь